Pesendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pesendorfer (* 1967), österreichischer Opernsänger
 Friedrich Pesendorfer (1867–1935), österreichischer Schriftsteller und röm. kath. Priester.
 Gertrud Pesendorfer (1895–1982), österreichische Trachtenkundlerin
 Konrad Pesendorfer (* 1969), österreichischer Volkswirt
 Resi Pesendorfer (1902–1989), österreichische Widerstandskämpferin
 Stefanie Pesendorfer (* 2003), Eiskunstläuferin
 Thomas Pesendorfer (* 1952), österreichischer Graveur